Consumentensurplus, het cumulatieve verschil tussen de individuele gebruikswaarde van een consumptiegoed en de marktprijs
 Producentensurplus, het verschil tussen de evenwichtsprijs en de reserveringsprijs van een goed op de markt
 Economisch surplus, het geheel van consumenten- en producentensurplus
 in het Engels, eender welke vorm van kapitaal- of goederenoverschot
 Overschot (Gemert-Bakel), een buurtschap in Noord-Brabant
 Surplus (tijdschrift), een literair-feministisch tijdschrift dat bestond van 1986 tot 2002

Zie ook 
 Tekort (doorverwijspagina), het tegenovergestelde